Lophiosphaerella är ett släkte av svampar. Lophiosphaerella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lophiosphaerella